Plaats in Indonesië
 Tambun Arang (Muara Tabir), een plaats in het bestuurlijke gebied Tebo in de provincie Jambi
 Tambun Arang (Sumay), een plaats in het bestuurlijke gebied Tebo in de provincie Jambi